Сен-Віктор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сен-Віктор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Сен-Віктор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сен-Віктор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь

Див. також 
 Сан-Віктор